Joseph Milligan es el guitarrista de la banda de rock alternativo Anberlin. Originalmente tocó en la banda punk SaGoh 24/7, the band dissolved, and most of its members went on to form Anberlin. He is one of the band's founding members. Though the band's members play in an alternative rock band, each member has their own musical style; Rexroat's is punk.

Discografía 
 SaGoh 24/7 - Servants After God's Own Heart (1999), guitarra bajo
 SaGoh 24/7 - Then I Corrupt Youth (2001), bajo
 Anberlin - Blueprints for the Black Market (2003), bajo
 Anberlin - Never Take Friendship Personal (2005), bajo
 Anberlin - Cities (2007), bajo
 Anberlin - Lost Songs (2007), bajo
 Anberlin - New Surrender (2008), bajo

Referencias 

Guitarristas de rock de Estados Unidos
Músicos cristianos